Druim Fada kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Druim Fada (berg i Storbritannien, lat 57,12, long -5,47), Skottland, Highland, 
 Druim Fada (berg i Storbritannien, lat 56,89, long -5,14), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar